Háború és béke (1865–1869), Lev Tolsztoj regénye
 Háború és béke (1946), Szergej Prokofjev operája
 Háború és béke (1956), King Vidor filmje
 Háború és béke (1967), Szergej Bondarcsuk filmje
 Háború és béke (2007), olasz minisorozat
 Háború és béke (2016), Tom Harper rendezte angol minisorozat